О́тто Карл Йозеф Ста́нский (; 28 ноября 1894, Вена — 26 декабря 1988, Упсала) — австрийско-шведский геолог и палеонтолог. Профессор.

Биография 
Отто родился в семье торговца Карла Станского и его жены Оттилии Верхейм. Еврей по происхождению, Отто Станский переехал в Упсалу после Первой мировой войны, где его взял под опёку студенческий союз Упсальского университета. Благодаря учебе в своем родном городе и благодаря контактам с профессором палеонтологии в университете Карлом Виманом ему удалось завершить учёбу и получить докторскую степень. 21 марта 1921 года окончил Венский университет со степенью доктора философии за диссертацию: «О височной области щитовидного черепа жабы» (Über die Temporalregion des Schildkrötenschädels). 

Виман был хорошо знаком с исследователем , который в начале 1920-х годов руководил раскопками в Китае. Благодаря этим контактам Станский смог приянять участие в раскопках геологического института в Китае в нижней пещере Чжоукоудянь, где к концу 1920-х годов были найдены несколько ископаемых черепов, принадлежащих роду Homo, возрастом 400 000—500 000 лет. Будучи помощником Гуннара Андерссона, он  в 1921 году обнаружил ископаемый зуб «пекинского человека». Когда он позже вернулся в Уппсалу и просмотрел привезёный туда собранныйй материал, он обнаружил ещё два зуба. Он сохранил свои находки и ничего не публиковал до 1926 года, когда у него появилось воз-можность провести более тщательное исследование пещеры. Он опубликовал результаты своих исследований в журнале Nature и в китайском Бюллетене геологических изысканий, описав находки как зубы ископаемых видов рода Homo. Позже они были классифицированы как принадлежащие к Homo erectus. Исследования продолжили канадский палеонтолог Дэвидсон Блэк и француз Тейяр де Шарден, частично в сотрудничестве с Станским и Гуннаром Андерссоном. Были сделаны дальнейшие открытия, и ископаемый родственник человека был назван Sinanthropus pekinensis.

Отто Станский также стал известен раскопками ископаемых млекопитающих в районе уезда Баодэ, провинция Шаньси.

В 1927 года он женился на Норе Андерсон и получил должность профессора в Каирском университете, которую сохранял до 1950 года, прежде чем вернуться в Швецию и Упсалу. 

Во времена нацизма был лишён учёной степени на основании еврейского происхождения (eines akademischen Grades einer deutschen Hochschule unwuerdig).

Параллельно с работой он активно работал скульптором и участвовал в коллективных выставках в Уппсале. Его искусство состоит из скульптур из латуни, железа и медного листа, а также абстрактных мотивов со стилизованными животными, выполненными в виде аплекаций из дерева или линолеума.

Отто Станский похоронен на старом кладбище в Уппсале.

Библиография 
 Jungtertiäre Carnivoren Chinas. — Peking : Geological Survey of China, 1924
 Quartäre Carnivoren aus Nord-China. — Peking : Geological Survey of China, 1925
 Fossile Hirsche Chinas. — Peking : Geological Survey of China, 1925
 Paracamelus gigas, Schlosser. — Peking : Geological Survey of China, 1926
 Weitere Bemerkungen über fossile Carnivoren aus China. — Peking : Geological Survey of China, 1927
 Die Säugetiere der Quartärfauna von Chou-K’ou-Tien. — Peking : Geological Survey of China, 1928
 Die alttertiären Säugetiere Chinas nebst stratigraphischen Bemerkungen. — Peking : Geological Survey of China, 1930

Примечания 

Палеонтологи Австрии
Преподаватели Каирского университета